Іванов Сергій Васильович (1905—1966) — російський кінооператор.
 Іванов Сергій Васильович (1864—1910) — російський художник.